Vidalići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novalje, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 2 stanovnika te 1 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

 

Naselja u sastavu Grada Novalje